Haentjes ist der Familienname der folgenden Personen:

 Dorothee Haentjes-Holländer (* 1963), deutsche Literaturwissenschaftlerin, Kinderbuchautorin und Übersetzerin
 Michael Haentjes (* 1956), deutscher Musikproduzent
 Werner Haentjes (1923–2001), deutscher Komponist und Dirigent